Inkvisition har flere betydninger:
 Inkvisition – flere anti-kætterske bevægelser indenfor den katolske kirke.
 Middelalderlige inkvisition
 Spanske inkvisition
 Romerske inkvisition
 Portugisiske inkvisition
 Peruvianske inkvisition
 Mexikanske inkvisition
 The Spanish Inquisition (Monty Python)
 Inquisition (band) – punkband.
 Inquisition (bog) – en bog af Carlton Sherwood om Sun Myung Moon. Se Moonbevægelsen.
 Inquisition (DS9 episode) – en 6. sæson episode af Star Trek: Deep Space Nine.